Europamästerskapet i basket för damer är en internationell basketturnering för europeiska landslag (inklusive Israel) som arrangeras av FIBA Europe, med premiär 1938. Flest EM-guld har Sovjetunionen tagit med 21 stycken, varav 17 i rad mellan 1960 och 1991. Spanien är regerande europamästare efter att ha finalbesegrat Frankrike med 70–69 vid EM 2013 i Frankrike. Basket-EM är även kvalturnering till Basket-VM och till basketturneringen vid Sommar-OS.

Medaljörer

Medaljliga

Placeringar

Tabellen visar hur de länder som deltagit i EM-slutspelen placerat sig.

Se även
 Världsmästerskapet i basket för damer
 Europamästerskapet i basket för herrar

Externa länkar 
 Europamästerskapet 2011 i Polen
 FIBA Europes webbplats

Baskettävlingar
Damer
Basket i Europa
Återkommande sportevenemang med premiär 1938